Tiburon of Tiburón kan verwijzen naar:
 Tiburón, een eiland in de baai van Californië
 Tiburon (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Tiburon (Haïti), een gemeente in Haïti
 Tiburon (schiereiland in Californië), een schiereiland in de Amerikaanse staat Californië
 Tiburon (schiereiland in Haïti), een schiereiland in het zuiden van Haïti